Остасио I да Полента (; умер 14 ноября 1346 года) — сеньор Равенны с 1322 года и Червии с 1326 года из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Остасио был сыном Бернардино да Полента, сеньора Червии, и Маддалены Малатеста. В 1322 году он воспользовался отсутствием в Равенне своего кузена Гвидо Новелло, чтобы убить его брата, архиепископа Ринальдо, и захватить власть над Равенной. В 1326 году Остасио организовал убийство своего дяди Бандино и его сына Гвидо и после этого присоединил к своим владениям Червию.

Остасио да Полента был покровителем искусств. При его дворе в 1345-1346 годах пребывал Джованни Боккаччо.

Семья 
У Остасио было трое сыновей: Бернардино I, Ламберто II и Пандольфо.

Родословная 

</center>

Литература 
 P. Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.
 M. Tabanelli. L'aquila da Polenta: storia della famiglia da Polenta. Faenza, Fratelli Lega, 1974.

Да Полента
XIV век в Италии